O Ribeirão da Barra é um rio brasileiro que banha o estado do Paraná. 

Barra